Oman deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles och har sedan dess varit med vid varje olympiskt sommarspel. De har aldrig deltagit vid de olympiska vinterspelen.

Oman har aldrig vunnit någon medalj.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Deltagare

Källor

Oman i olympiska spelen